Tetzel ist der Familienname folgender Personen:

 Anthoni Tetzel (1459–1518), deutscher Politiker, Diplomat und Großkaufmann
 Eugen Tetzel (1870–1937), deutscher Musikpädagoge, Musikschriftsteller und Komponist
 Hans Tetzel (1518–1571), deutscher Kaufmann und Montanunternehmer
 Joan Tetzel (1921–1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Johann Tetzel (um 1460–1519), deutscher Dominikaner, Ablassprediger